Mit Stand Januar 2023 werden im Vereinigten Königreich an 4 Standorten 9 Reaktorblöcke mit einer installierten Nettoleistung von zusammen 5883 MW betrieben; 2 weitere Blöcke an einem Standort mit einer installierten Nettoleistung von zusammen 3260 MW sind im Bau und 36 Blöcke an 14 Standorten mit einer installierten Nettoleistung von zusammen 7755 MW wurden bereits endgültig stillgelegt. Der erste kommerziell genutzte Reaktorblock ging 1956 in Betrieb.

Im Vereinigten Königreich wurden 2011 in Kernkraftwerken insgesamt 62,7 Mrd. kWh (Netto) erzeugt; damit hatte die Kernenergie einen Anteil von 18 Prozent an der Gesamtstromerzeugung. Im Jahr 2021 wurden 45,868 Mrd. kWh erzeugt; damit betrug ihr Anteil 14,8 Prozent an der Gesamtstromerzeugung.

Karte

Tabelle 
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapse sortable" style="margin:0;
|+Liste der Kernkraftwerke im Vereinigten Königreich (Quelle: IAEA, Stand: Januar 2023)
|- style="background-color:#FFDEAD;"
!style="width:11%;"| Name
!style="width:04%;"| Block
!style="width:04%;"| Reaktortyp
!style="width:08%;"| Modell
!style="width:08%;"| Status
!style="width:07%;"| Netto-leistungin MWe(Design)
!style="width:07%;"| Brutto-leistungin MWe
!style="width:07%;"| Therm.Leistungin MWt
!style="width:08%;"| Baubeginn
!style="width:08%;"| ErsteKritikalität
!style="width:08%;"| Erste Netzsyn-chronisation
!style="width:08%;"| Kommer-zieller Betrieb
!style="width:08%;"| Abschal-tung
!style="width:04%;"| Einspeisungin TWh
|-
| rowspan="2" style="text-align:left;"| Berkeley ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| MAGNOX ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 138 ||style="text-align:right"| 166 ||style="text-align:right"| 620 || || || || || ||style="text-align:right"| 21,01
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| MAGNOX ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 138 ||style="text-align:right"| 166 ||style="text-align:right"| 620 || || || || || ||style="text-align:right"| 21,55
|-style="background:#F0F0F0;"
| rowspan="2" style="text-align:left;"| Bradwell ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| MAGNOX ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 123 (150) ||style="text-align:right"| 146 ||style="text-align:right"| 481 || || || || || ||style="text-align:right"| 27,17
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| MAGNOX ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 123 (150) ||style="text-align:right"| 146 ||style="text-align:right"| 481 || || || || || ||style="text-align:right"| 27,17
|-
| rowspan="4" style="text-align:left;"| Calder Hall ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| MAGNOX ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 49 (35) ||style="text-align:right"| 60 ||style="text-align:right"| 268 || || || || || ||style="text-align:right"| 14,04
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| MAGNOX ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 49 (35) ||style="text-align:right"| 60 ||style="text-align:right"| 268 || || || || || ||style="text-align:right"| 14,04
|-
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| MAGNOX ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 49 (35) ||style="text-align:right"| 60 ||style="text-align:right"| 268 || || || || || ||style="text-align:right"| 14,04
|-
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| MAGNOX ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 49 (35) ||style="text-align:right"| 60 ||style="text-align:right"| 268 || || || || || ||style="text-align:right"| 14,04
|-style="background:#F0F0F0;"
| rowspan="4" style="text-align:left;"| Chapelcross ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| MAGNOX ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 48 (35) ||style="text-align:right"| 60 ||style="text-align:right"| 260 || || || || || ||style="text-align:right"| 14,20
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| MAGNOX ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 48 (35) ||style="text-align:right"| 60 ||style="text-align:right"| 260 || || || || || ||style="text-align:right"| 14,20
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 3 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| MAGNOX ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 48 (35) ||style="text-align:right"| 60 ||style="text-align:right"| 260 || || || || || ||style="text-align:right"| 14,20
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 4 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| MAGNOX ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 48 (35) ||style="text-align:right"| 60 ||style="text-align:right"| 260 || || || || || ||style="text-align:right"| 14,20
|-
| rowspan="2" style="text-align:left;"| Dounreay ||style="text-align:center"| DFR ||style="text-align:center"| FBR ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 11 (14) ||style="text-align:right"| 15 ||style="text-align:right"| 60 || || || || || ||style="text-align:right"| 0,54
|-
| style="text-align:center"| PFR ||style="text-align:center"| FBR ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 234 ||style="text-align:right"| 250 ||style="text-align:right"| 600 || || || || || ||style="text-align:right"| 7,14
|-style="background:#F0F0F0;"
| rowspan="4" style="text-align:left;"| Dungeness ||style="text-align:center"| A-1 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| MAGNOX ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 225 (275) ||style="text-align:right"| 230 ||style="text-align:right"| 840 || || || || || ||style="text-align:right"| 59,19
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| A-2 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| MAGNOX ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 225 (275) ||style="text-align:right"| 230 ||style="text-align:right"| 840 || || || || || ||style="text-align:right"| 60,66
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| B-1 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| AGR ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 545 (607) ||style="text-align:right"| 615 ||style="text-align:right"| 1500 || || || || || ||style="text-align:right"| 94,58
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| B-2 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| AGR ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 545 (607) ||style="text-align:right"| 615 ||style="text-align:right"| 1500 || || || || || ||style="text-align:right"| 99,59
|-
| rowspan="2" style="text-align:left;"| Hartlepool ||style="text-align:center"| A-1 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| AGR ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 590 ||style="text-align:right"| 655 ||style="text-align:right"| 1500 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 122,26
|-
| style="text-align:center"| A-2 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| AGR ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 595 ||style="text-align:right"| 655 ||style="text-align:right"| 1500 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 116,92
|-style="background:#F0F0F0;"
| rowspan="4" style="text-align:left;"| Heysham ||style="text-align:center"| A-1 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| AGR ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 485 (611) ||style="text-align:right"| 625 ||style="text-align:right"| 1500 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 113,28
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| A-2 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| AGR ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 575 (611) ||style="text-align:right"| 625 ||style="text-align:right"| 1500 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 109,42
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| B-1 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| AGR ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 620 (615) ||style="text-align:right"| 680 ||style="text-align:right"| 1550 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 137,77
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| B-2 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| AGR ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 620 (615) ||style="text-align:right"| 680 ||style="text-align:right"| 1550 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 134,93
|-
| rowspan="6" style="text-align:left;"| Hinkley Point ||style="text-align:center"| A-1 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| MAGNOX ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 235 (250) ||style="text-align:right"| 267 ||style="text-align:right"| 900 || || || || || ||style="text-align:right"| 46,47
|-
| style="text-align:center"| A-2 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| MAGNOX ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 235 (250) ||style="text-align:right"| 267 ||style="text-align:right"| 900 || || || || || ||style="text-align:right"| 46,47
|-
| style="text-align:center"| B-1 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| AGR ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 485 (625) ||style="text-align:right"| 655 ||style="text-align:right"| 1494 || || || || || ||style="text-align:right"| 149,75
|-
| style="text-align:center"| B-2 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| AGR ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 480 (625) ||style="text-align:right"| 655 ||style="text-align:right"| 1494 || || || || || ||style="text-align:right"| 146,10
|-
| style="text-align:center"| C-1 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| EPR-1750 ||style="text-align:center"| In Bau ||style="text-align:right"| 1630 ||style="text-align:right"| 1720 ||style="text-align:right"| 4524 || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-
| style="text-align:center"| C-2 ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| EPR-1750 ||style="text-align:center"| In Bau ||style="text-align:right"| 1630 ||style="text-align:right"| 1720 ||style="text-align:right"| 4524 || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| –
|-style="background:#F0F0F0;"
| rowspan="4" style="text-align:left;"| Hunterston ||style="text-align:center"| A-1 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| MAGNOX ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 150 ||style="text-align:right"| 173 ||style="text-align:right"| 595 || || || || || ||style="text-align:right"| 28,67
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| A-2 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| MAGNOX ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 150 ||style="text-align:right"| 173 ||style="text-align:right"| 595 || || || || || ||style="text-align:right"| 28,67
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| B-1 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| AGR ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 490 (624) ||style="text-align:right"| 644 ||style="text-align:right"| 1496 || || || || || ||style="text-align:right"| 145,05
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| B-2 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| AGR ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 495 (624) ||style="text-align:right"| 644 ||style="text-align:right"| 1496 || || || || || ||style="text-align:right"| 142,17
|-
| rowspan="2" style="text-align:left;"| Oldbury ||style="text-align:center"| A-1 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| MAGNOX ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 217 (300) ||style="text-align:right"| 230 ||style="text-align:right"| 730 || || || || || ||style="text-align:right"| 62,26
|-
| style="text-align:center"| A-2 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| MAGNOX ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 217 (300) ||style="text-align:right"| 230 ||style="text-align:right"| 660 || || || || || ||style="text-align:right"| 65,63
|-style="background:#F0F0F0;"
| rowspan="3" style="text-align:left;"| Sizewell ||style="text-align:center"| A-1 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| MAGNOX ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 210 (290) ||style="text-align:right"| 245 ||style="text-align:right"| 1010 || || || || || ||style="text-align:right"| 56,78
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| A-2 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| MAGNOX ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 210 (290) ||style="text-align:right"| 245 ||style="text-align:right"| 1010 || || || || || ||style="text-align:right"| 53,34
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| B ||style="text-align:center"| PWR ||style="text-align:center"| SNUPPS ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 1198 (1188) ||style="text-align:right"| 1250 ||style="text-align:right"| 3425 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 206,30
|-
| rowspan="2" style="text-align:left;"| Torness ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| AGR ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 595 (645) ||style="text-align:right"| 682 ||style="text-align:right"| 1623 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 132,03
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| AGR ||style="text-align:center"| In Betrieb ||style="text-align:right"| 605 (645) ||style="text-align:right"| 682 ||style="text-align:right"| 1623 || || || || ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:right"| 129,77
|-style="background:#F0F0F0;"
| rowspan="2" style="text-align:left;"| Trawsfynydd ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| MAGNOX ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 195 (250) ||style="text-align:right"| 235 ||style="text-align:right"| 850 || || || || || ||style="text-align:right"| 35,23
|-style="background:#F0F0F0;"
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| MAGNOX ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 195 (250) ||style="text-align:right"| 235 ||style="text-align:right"| 850 || || || || || ||style="text-align:right"| 35,23
|-
| rowspan="1" style="text-align:left;"| Windscale ||style="text-align:center"| AGR ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| AGR ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 24 (32) ||style="text-align:right"| 36 ||style="text-align:right"| 120 || || || || || ||style="text-align:right"| 3,26
|-style="background:#F0F0F0;"
| rowspan="1" style="text-align:left;"| Winfrith ||style="text-align:center"| SGHWR ||style="text-align:center"| SGHWR ||style="text-align:center"| – ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 92 ||style="text-align:right"| 100 ||style="text-align:right"| 318 || || || || || ||style="text-align:right"| 10,96
|-
| rowspan="2" style="text-align:left;"| Wylfa ||style="text-align:center"| 1 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| MAGNOX ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 490 (550) ||style="text-align:right"| 530 ||style="text-align:right"| 1650 || || || || || ||style="text-align:right"| 126,47
|-
| style="text-align:center"| 2 ||style="text-align:center"| GCR ||style="text-align:center"| MAGNOX ||style="text-align:center"| Stillgelegt ||style="text-align:right"| 490 (550) ||style="text-align:right"| 540 ||style="text-align:right"| 1920 || || || || || ||style="text-align:right"| 109,28
|-
|}

Siehe auch 
 Kernenergie im Vereinigten Königreich
 Liste der Kernreaktoren im Vereinigten Königreich
 Liste der Kernkraftwerke in Europa
 Liste von Kraftwerken im Vereinigten Königreich

Weblinks

Einzelnachweise 

Vereinigtes Konigreich
!